Джозеф Льюис  (; род.  в Глостере, Новый Южный Уэльс, Австралия) — австралийский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий за проконтинентальную команду «».

Достижения 
2009
 3-й на Тур Новой Каледонии
 8-й этап на Тур Тасмании
2011
 4-й этап на Тур Гилы
 3-й на Чемпионат Австралии U23 — групповая гонка
2012
 2-й на Тур Париж – Аррас
2013
 2-й на Бакс Каунти Классик
2014
 2-й на Уинстон-Сейлем Классик
2015
 3-й на Уинстон-Сейлем Классик
2016
 4-й этап на Каскейд Классик
2018
 Классика Колорадо — очковая классификация

Рейтинги

Ссылки 
Льюис, Джозеф на FirstCycling
 
 
 
 
  

Велогонщики США